Узайр, Узейр ( ) — арабское имя, этимология восходит к имени библейского персонажа Ездры. 

Это, полагаем, тюркское составное имя: ёзю —сам по себе, независимый + up, эр — муж, мужчина. Имя можно толковать как независимый мужчина. Не менее вероятно заимствование имени из арабского языка. ‘Узайр — коранический персонаж, названный иудеями однажды сыном Аллаха: «И сказали иудеи: «‘Узайр — сын Аллаха». И сказали христиане: «Мессия — сын Аллаха ».  

В послекоранической традиции сохранилось предание, в соответствии с которым иудеи, утеряв ковчег Завета и текст ат-Тауры (Торы), учились у ‘Узайра. После возвращения ковчега и подлинного текста Торы выяснилось, что ‘Узайр полностью и в точности повторил его. Потрясенные иудеи сочли ‘Узайра божеством — сыном Аллаха 
 Узайр
 Гаджибеков, Узеир Абдул-Гусейн оглы
 Абдураманов, Узеир Абдураманович
 Шабанбеков, Узеир Мусаевич

Примечания

Литература 
  
Арабские имена